

Geografia 
 Karpaty – łańcuch górski w środkowej Europie
 Karpaty (Montes Carpatus) – pasmo gór księżycowych
 Obszar ochrony ścisłej Karpaty – obszar ochrony ścisłej w Kampinoskim Parku Narodowym
 Karpaty – wieś na Ukrainie, w rejonie mukaczewskim obwodu zakarpackiego
 Karpaty – przystanek kolejowy w miejscowości Karpaty

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9
 Karpaty – część masta Tomaszów Mazowiecki
 Karpaty – część wsi Iwiec w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. Tucholskim, w gminie Cekcyn
 Karpaty – część wsi Guźlin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski
 Karpaty – część wsi Skrzynno w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Karpaty – część wsi Jodłówka Tuchowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Karpaty – przysiółek wsi Dębina w woj. opolskim, w pow. oleski, w gminie Gorzów Śląski
 Karpaty – część wsi Baryczka w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec
 Karpaty – przysiółek wsi Miłoszewo w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Linia
 Karpaty – osada wsi Nowy Skoszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów

Kluby sportowe 
 Karpaty Jaremcze – ukraiński klub piłkarski
 Karpaty Krosno – polski klub piłkarski
 Karpaty Lwów – ukraiński klub piłkarski
 Karpaty-2 Lwów – ukraiński klub piłkarski, rezerwy klubu Karpaty Lwów
 Karpaty Rachów – ukraiński klub piłkarski

Inne 
 Karpaty – pismo krajoznawcze

Zobacz też 
 Armia „Karpaty”